Magnus Johansson je ime več osebnosti:

 Magnus Johansson (basist)
 Magnus Johansson (hokejist)
 Magnus Johansson (nogometaš)
 Magnus Johansson (nogometni trener)